Piik ist der Familienname folgender Personen:

 Paavo Piik (* 1983), estnischer Squashspieler und Autor
 Paul Piik (* 1986), estnischer Squashspieler